

Ґумнисько — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґумнисько — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства